Hrvatska stranka – hrvatska politička stranka koja je djelovala na području Dalmacije 1905. – 1918.

 Hrvatska stranka – hrvatska politička stranka koja je djelovala 1990-ih